Geografia
 Pati – miasto w Indonezji

Osoby
 Pati Yang – polska piosenkarka
 Pati Behrs – rosyjska aktorka

Inne
 potocznie Patrycja

Zobacz też
 Patio
 Patison